Cesare Gazzani – militare italiano
 Valerio Gazzani – ex calciatore italiano